Al-Omari-Moschee, auch al-Umari-Moschee (benannt nach Kalif Umar ibn al-Chattab), ist der Name folgender Moscheen:

 al-Omari-Moschee (Beirut) im Libanon
 al-Omari-Moschee (Bosra) in Syrien
 al-Omari-Moschee (Darʿā) in Syrien
 al-Omari-Moschee (Tiberias) in Israel
 Große Moschee von Gaza in Gaza

Siehe auch
 Omar-Moschee